Eske Bille kan syfta på bland andra:

* Eske Pedersen Bille (död 1552), dansk rikshovmästare
 Eske Jørgensen Bille (1552–1619), dansk adelsman